Села:
 Охоче — Полтавська область, Чутівський район
 Охоче — Харківська область, Нововодолазький район